Улица Ма́ршала Заха́рова — название улиц в различных населённых пунктах России, присвоенное в память о советском военачальнике Матвее Васильевиче Захарове (1898—1972).

 Улица Маршала Захарова — улица в Москве.
 Улица Маршала Захарова — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Маршала Захарова — улица в городе Старице.
 Улица Маршала Захарова — улица в Твери.
 Улица Маршала Захарова — улица в городе Тюмени.

Маршала Захарова